Der Kremlin Cup 2017 war ein Damen-Tennisturnier im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2017 und fandl vom 16. bis 21. Oktober 2017 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Swetlana Kusnezowa und im Doppel die Paarung Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2017 fand vom 14. bis zum 16. Oktober 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski